Бока де Оро има више значења:

 Бока де Оро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бока де Оро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику